Kesseler steht für:

 Kesseler (Automobilhersteller), luxemburgischer Automobilhersteller
 Kesseler (Lippetal), einer Bauerschaft in Herzfeld

Kesseler ist der Familienname folgender Personen:
 Eugen von Kesseler (1832–1885), deutscher Jurist und Reichstagsabgeordneter
 Friedrich von Kesseler (1867–1940), preußischer Landrat
 Maike Kesseler (* 1982), deutsche Snookerschiedsrichterin
 Maximilian von Kesseler (1864–1935), preußischer Landrat
 Thomas Kesseler (* 1956), deutscher Architekt, Bildhauer und Maler